La catorzena edició del Campionat del Món de raquetbol es va disputar a Kingscourt (Irlanda) entre el 2 i el 9 d'agost de 2008 amb la participació de vint-i-dues seleccions masculines i quinze de femenines en la competició de seleccions; i de diversos jugadors en les competicions individuals i per parelles.

Competició de seleccions masculines

Classificació final de seleccions masculines

Competició de seleccions femenines

Classificació final de seleccions femenines

Competició masculina individual

Competició femenina individual

Vegeu també 
 Campionat del món de seleccions nacionals de raquetbol

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 Resultats del campionat
 Quadre principal de la competició de seleccions masculines
 Quadre principal de la competició de seleccions femenines
 Quadre principal de la competició individual masculina
 Quadre principal de la competició individual femenina
 Històric de classificacions finals  Lloc web IRF

Raquetbol
Competicions esportives del 2008
Competicions esportives a la República d'Irlanda
Comtat de Cavan